Osoby noszące nazwisko Politzer (Pollitzer)
 Adam Politzer (1835 - 1920), lekarz, pionier otologii
 Adolf Pollitzer 
 Georges Politzer (1903 - 1942), francuski filozof pochodzenia węgierskiego, komunista
 Gerson ben Moses Pullitz-Pollitzer (? - 1772)
 Hugh David Politzer (* 1949), fizyk amerykański
 Philipp Pöllitzer – rzymskokatolicki biskup

Zobacz też 
 Pulitzer, Pullitzer